В городе Бологое 2 железнодорожных станции с названием Бологое:

 Бологое-Московское — железнодорожная станция в городе Бологое на линии Санкт-Петербург — Москва.
 Бологое-Полоцкое — железнодорожная станция в городе Бологое на линии Бологое — Великие Луки.